Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1966 spelades mellan England och Västtyskland den 30 juli 1966 på Wembley Stadium i London, inför 98 000 åskådare. England vann med 4–2 efter förlängning och spelade hem titeln. England spelade vad som då beskrev som 4-4-2 (Även om det egentligen handlade mer om 4-1-2-1-2, eller en "Diamantelva"). Geoff Hurst gjorde hat-trick och det kontroversiella tredje engelska målet godkändes av domaren Gottfried Dienst och linjemannen Tofik Bachramov.

Medaljer 
De engelska spelarna som inte fick några medaljer 1966, utan fick motta dem den 10 juni 2009 efter en ceremoni vid 10 Downing Street in London. Ursprungligen fick bara de 11 spelarna på planen medalj, men Fifa började sedan dela ut medaljer till alla deltagare som inte spelade från varje turnering mellan 1930 och 1974.

Matchdetaljer

Vägen till Wembley

Källor

Fotnoter

Finalen
Fotboll i London
Relationer mellan Storbritannien och Västtyskland
London under 1900-talet
Internationella sportevenemang i London